Diese Liste enthält alle Standseilbahnen der Schweiz, welche regelmässig und gewerbsmässig Personen (und gegebenenfalls Güter) befördern (rot = Bahnen ausser Betrieb). Hinzugefügt sind Kraftwerksbahnen und Schräglifte.

Liste 
Hinweis bezüglich der Gleisanlage in den Tabellen
 1mA bedeutet eingleisig mit Ausweiche
 1oA bedeutet eingleisig ohne Ausweiche
 2 bedeutet zweigleisig

Bahnen mit öffentlichem Personenverkehr

Beschränkt öffentliche oder Güterverkehr 
Bahnen mit beschränkt öffentlichem Personenverkehr, nur betriebsinternem Personenverkehr und Bahnen für den Güterverkehr, soweit bekannt

Siehe auch 
 Schrägaufzug #Schweiz
 Liste von Seilbahnen in der Schweiz
 Liste der Standseilbahnen

Literatur 
 
 
 
 
 Vor 1930
 
 
 
 Waadt

Weblinks 
 Funimag-Suisse
 Standseilbahnen Schweiz – Katalog von Markus Seitz

Einzelnachweise 

!
Schweiz, Standseilbahnen